Троскок у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржана је 28. и 30. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу освојену на Европском првенству 2010. у Барселони није бранио Филипс Идову из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 27 такмичара из 20 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских троскокаша 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Атлетичари чија су имена подебљана учествовала су на овом првенству.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 16,75 (КВ). Норму је испунила 4 такмичара, а осталих 8 су се пласирали према постугнутом резултату (кв).

Финале 

в = уз помоћ ветра

Референце

Спољашње везе 
 Резултати квалификације
 Резултати финала

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Троскок на Европском првенству у атлетици на отвореном